Ха́рченко — украинская фамилия, образованная от имени Харько — производной формы мужского имени .

Известные носители

А 
 
 Харченко, Александра Ивановна (1921—1986) — советская доярка в Ростовской области, Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Алексей Григорьевич (род. 1985) — российский спидвейный гонщик.
 Харченко, Анастасия Семёновна — советский животновод в Донецкой области, Герой Социалистического Труда.
 
 Харченко, Артём Дмитриевич (род. 1983) — российский музыкант, диджей, продюсер и композитор.

Б

В 
 
 Харченко, Валентина (род. 1949) — советская метательница диска.
 Харченко, Валерий Николаевич (1938—2019) — советский и российский режиссёр, актёр, сценарист.

Г

Е 
 Харченко, Елена Александровна (род. 1983) — российская баскетболистка, выступает в амплуа центровая.

И

К 
  (1931–2020) — советский изобретатель, автор антенны Харченко (1961).

Л 
 Харченко, Луиза (род. 1992) — российская самбистка и дзюдоистка, бронзовый призёр чемпионата России по дзюдо, мастер спорта России по самбо и дзюдо.

М 
 Харченко, Мария Фёдоровна (1924—2016) — советская и украинская театральная актриса, народная артистка Украинской ССР.

Н 
 Харченко, Надежда Александровна (род. 1987) — полузащитник женской сборной России по футболу.

О 
 Харченко, Олесь Николаевич (род. 1946) — советский и украинский певец (лирический тенор), народный артист УССР.

П 
 Харченко, Павел Иванович (1903—1971) — Герой Советского Союза.
 
 Харченко, Потап Лукич (1890—1972) — советский колхозник в Полтавской области, Герой Социалистического Труда.

С 
 
 
 Харченко, Софья Максимовна (1904—1986) — советская колхозница в Полтавской области, Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Степан Андреевич (1915—1983) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Харченко, Фёдор Алексеевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.

Ю

Составные фамилии 
 Боцан-Харченко, Александр Аркадьевич (род. 1957) — советский и российский дипломат.

См. также